Mallard (Iowa) — cidade dos Estados Unidos
6236 Mallard — asteroide
Gosalyn Mallard — personagem do universo Disney

Desambiguações de topônimos